Samuel Huntington se poate referi la:

 Samuel Huntington (1731 - 1796), om de stat, părinte fondator al Statelor Unite ale Americii, unul din semnatarii Declarației de indepedență a Statelor Unite
 Samuel P. Huntington (1927 - 2008), politolog american